Dolichophis  — род змей семейства ужеобразных. Ранее включался в род Hierophis, ещё ранее — в Coluber.

Виды 
Род включает 4 вида:

Примечания 

Ужеобразные